Hyderābād, Haiderabad of Haydarabad kan verwijzen naar:

 Haiderabad (Telangana), de hoofdstad van de Indiase staten Andhra Pradesh en Telangana
 Haiderabad (district), een district in Telangana, omvat een gedeelte van deze stad
 Haiderabad (staat), een vorstendom in India in de 18e tot 20e eeuw, gecentreerd rond deze stad
 Hyderabad (Uttar Pradesh), een plaats in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Hyderabad (Pakistan), een stad in de Pakistaanse provincie Sindh
 Haydarabad (Afghanistan), een plaats in de Afghaanse provincie Helmand